Soare „Alexandru“ Alexis Macedonski (* 1910 in Rumänien; † 1928 (nicht wie fälschlicherweise manchmal angegeben 1929) in Bukarest) war ein rumänischer Maler. Sein Großvater war der bedeutende rumänische Schriftsteller Alexandru Macedonski.

Leben und Werk 
Geboren in einer Intellektuellenfamilie, sein Großvater der Schriftsteller Alexandru Macedonski, sein Vater Alexis ebenfalls Maler, kam Soare Macedonski schon früh in Berührung mit Kunst und Kultur. Er selbst auch Solaro genannt, stellte zum ersten Mal im Alter von fünf Jahren im Bukarester Atheneum – wenn auch eine etwas kindliche Arbeit – im Rahmen des Cenaclu Idealist unter anderem neben seinem Vater, Elena Popea, Corneliu Michăilescu sowie Ignat Bednarik aus. Seine künstlerische Ausbildung erhielt er von seinem Vater, der vermutlich 1920 sich in Paris niederließ. 1929 richtete er seinem Sohn eine Einzelausstellung aus.
Das Œuvre von Soare Macedonski fällt wegen seines frühen Todes extrem gering aus. Zudem wurden und werden einige seiner Arbeiten aufgrund der Namensgleichheit, mit denen seines Vaters verwechselt. 

Das Werk Landschaft (Öl auf Malkarton; 27 × 22 cm) wird in der Dauerausstellung im Muzeul Național de Artă al României präsentiert, in dessen Sammlung es sich auch befindet.

Literatur 
 Tudor Octavian: Pictori români uitați. S. 161, 2003, Verlag NOI media print, Bukarest ISBN 973-7959-02-7
 Gheorghe Bezviconi, Iurie Colesnic: "Necropola capitalei", S. 139, 1997 ISBN 9975906184

Weblinks 
   

Maler (Rumänien)
Maler der Moderne
Bildender Künstler (Bukarest)
Rumäne
Geboren 1910
Gestorben 1928
Mann